Het ATP-toernooi van Doha 2019 (met de officiële naam Qatar ExxonMobil Open 2019) werd gespeeld van 31 december 2018 tot en met 5 januari 2019. Er werd gespeeld op outdoor hardcourt banen van het Khalifa International Tennis Complex in Doha, de hoofdstad van Qatar. Dit was een van de drie toernooien die het begin van het ATP-seizoen 2019 inluidden.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
 
 
 

ATP-toernooi van Doha
Doha